Александр Пащенко: Пащенко, Александр Сафонович (1906—1963) — советский украинский график, член-корреспондент Академии художеств СССР.
 Пащенко, Александр Юрьевич (род. 1989) — молдавский футболист.